Tendu (gemeente)
 Tendu (ballet)